Брасс может означать:

 Брасс — стиль плавания.
  — город в Нигерии.
  — остров.
 Брасс, Александр (род. 1967) — писатель и публицист, социолог.
 Брасс, Ганс (1885—1959) — немецкий художник и график.
 Брасс, Италино (1870—1943) — итальянский художник.
 Брасс, Николаус (род. 1949) — современный немецкий композитор.
 Брасс, Тинто (род. 1933) — итальянский кинорежиссёр.

См. также 
 Брасс-квинтет